Le sigle SDJ peut signifier :

Abréviation

Politique 
 Socialisme et démocratie jeunes, un mouvement français de jeunes socialistes.

Religion 
 Saint des derniers jours, un membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.

Médecine 
 syndrome de Dubin-Johnson ;
 « soins sur décision judiciaire », un type de soins psychiatriques sans consentement en France.

Autre 
 Société de journalistes ;
 Société de développement de Jongny.

Code 
 « sdj », code ISO 639-3 des langues Kissoundi, Kisuundi, Soundi, Suundi (Suundi de Kifouma, Suundi de Kimongo) parlées au Congo ;
 « SDJ », code AITA (ISO 639-3) de l'aéroport de Sendai.